Rodríguez, cognom patronímic
 Rodríguez (Uruguai), localitat de l'Uruguai a l'est del departament de San José al límit amb el departament de Canelones
 Los Rodríguez, grup musical amb influència del rock llatí 
 Estadi Heliodoro Rodríguez López, terreny de joc de l'equip de futbol espanyol Club Esportiu Tenerife 
 Autòdrom Hermanos Rodríguez, circuit de curses automobilístiques a Ciutat de Mèxic 
 Pedro-Rodríguez, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Adolfo Rodríguez Saá (1941), president de l'Argentina (2001)
 Agustín Rodríguez (religiós) (Madrid, 1717 – 1776), monjo basilià espanyol
 Agustín Rodríguez Santiago (Marín, 1959), futbolista espanyol
 Agustín Rodríguez Sahagún (Àvila, 1932 - París, 1991), ministre del govern espanyol en els governs de la UCD
 Alberto Rodríguez, diversos personatges
 Alejandro Rodríguez, diversos personatges
 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, Galícia, 1886 - Buenos Aires, Argentina, 1950), polític, escriptor, pintor i dibuixant gallec
 Alfred Rodríguez Picó (Barcelona, 1958), meteoròleg conegut sobretot per la seva faceta com a presentador en programes de televisió i ràdio
 Alonso Rodríguez, diversos personatges
 Amador Rodríguez Céspedes (Holguín, 1956), Gran Mestre d'escacs
 Ángel Rodríguez, diversos personatges
 Antonio Rodríguez, diversos personatges
 Bernardo Rodríguez Arias o Berni Rodríguez (Màlaga, 1980), jugador de bàsquet espanyol guanyador d'una medalla olímpica
 Berta Rodríguez Callao (Barcelona, 1959), diputada al Congrés dels Diputats en la VI Legislatura 
 Bonifacia Rodríguez Castro (Salamanca, 1837 – Zamora, 1905), religiosa, fundadora de la congregació de les Serventes de Sant Josep venerada com a santa a l'Església Catòlica 
 Bruno Rodríguez
 César Rodríguez Álvarez
 Claudio Rodríguez, diversos personatges
 Clemente Juan Rodríguez
 Coral Rodríguez Fouz
 Cristian Gabriel Rodríguez Barrotti
 Daniel Rodríguez Pérez
 David Rodríguez diversos personatges
 Delcy Rodríguez
 Delio Rodríguez Barros
 Diego Rodríguez diversos personatges
 Dionisio Rodríguez Martín
 Eduardo Rodríguez Fernández
 Eduardo Rodríguez Martín
 Elvira Juana Rodríguez Roglán
 Elvira Rodríguez Herrer
 Emili Rodríguez-Bernabeu 
 Emilio Rodríguez, diversos personatges
 Emir Rodríguez Monegal
 Enrique Rodríguez Cal
 Esteve Rodríguez i Miró
 Eugeni Rodríguez i Giménez (l'Hospitalet del Llobregat, 1965), activista LGBT
 Eusebi Rodríguez Salas
 Fátima Rodríguez
 Felip Rodríguez
 Félix Rodríguez de la Fuente
 Fernando Rodríguez Ortega
 Francesc Rodríguez i García
 Francesc Rodríguez Pusat
 Francisco Rodríguez, diversos personatges
 Gabino Rodríguez Rodríguez
 Gaspar Rodríguez Llaneza
 Germán Rodríguez Arias
 Gontzal Rodríguez Díez
 Guido Rodríguez Lugari
 Guillem Rodríguez i Puig
 Guillermo Daniel Rodríguez Pérez
 Héctor Rodríguez Mestre
 Hildegart Rodríguez Carballeira
 Ignacio Rodríguez Ortiz
 Iñigo Rodríguez Martínez
 Irina Rodríguez Álvarez
 Iván Rodríguez i Rabell
 Javier Rodríguez, diversos personatges
 Jesús Rodríguez Picó
 Jesús Rodríguez Tato
 Jesús María Rodríguez Orrantía
 Jesé Rodríguez Ruiz
 Joan Joaquim Rodríguez Femenias
 João Rodrigues Cabrilho
 Josep Rodríguez, diversos personatges
 José Rodríguez, diversos personatges
 Jorge Eugenio Rodríguez Álvarez
 Joaquim Rodríguez i Oliver
 Juan Rodríguez diversos personatges
 Juan Antonio Rodríguez Marín
 Lola Rodríguez Aragón
 Luis Rodríguez Figueroa
 Luis Rodríguez de Viguri
 Luis Javier Rodríguez Moroy
 La Mala Rodríguez (Jerez de la Frontera, 1979), cantant 
 Manel Rodríguez-Castelló 
 Manuel Patricio Rodríguez Sitches
 Manuel Rodríguez, diversos personatges
 Marco Antonio Rodríguez
 María Rodríguez Ramos
 María Ángeles Rodríguez Suárez
 María Dolores Rodríguez Sopeña
 María Teresa Rodríguez Barahona
 Mariano Rodríguez de Ledesma (Saragossa, 1779 - Madrid, 1847), compositor i professor de música aragonès 
 Martín Rodríguez Sol (Palma, 1958), advocat mallorquí 
 Maximiliano Rodríguez (Rosario, Argentina, 1981), futbolista argentí que juga com a migcampista 
 Melchor Rodríguez García
 Melcior Rodríguez d'Alcàntara i Elias
 Miguel Ángel Rodríguez Bajón
 Moisés Rodríguez Carrión
 Natalia Rodríguez, diversos personatges
 Octavio Darío Rodríguez Peña
 Orestes Rodríguez Vargas
 Óscar Rodríguez Antequera
 Pedro Rodríguez, diversos personatges
 Puma Rodríguez 
 Rafael Rodríguez Castro
 Rafael Rodríguez Méndez
 Rafael Rodríguez Rapún
 Ramón Rodríguez, diversos personatges
 Raúl Rodríguez Serrano
 Raúl Rodríguez Navarro
 Ricardo Rodríguez de la Vega
 Rico Rodriguez
 Robert Rodríguez
 Roberto Rodríguez Basulto
 Roldán Rodríguez Iglesias
 Román Rodríguez Rodríguez
 Romualdo Rodríguez de Vera
 Rosa María Rodríguez Magda
 Santiago Rodríguez-Miranda Gómez 
 Santiago Rodríguez Serra
 Sergio Rodríguez, diversos personatges
 Silvio Rodríguez Domínguez
 Simón Rodríguez
 Tomás Rodríguez Rubí
 Toni Rodríguez
 Ventura Rodríguez
 Vicent Rodríguez Monllor
 Vicente Rodríguez, diversos personatges
 Víctor Rodríguez Andrade
 Xavier Rodríguez Barrio
 Xavier Rodríguez Baixeras
 Xosé Henrique Rodríguez Peña
 Washington Rodríguez Medina